Бо́уи () — английская фамилия. Известные носители:

 Боуи, Анджела (род. 1949) — американская актриса и модель, первая жена Дэвида Боуи.
 Боуи, Джеймс (1796—1836) — американский авантюрист, герой Войны за независимость Техаса, создатель и популяризатор ножа «боуи».
 Боуи, Дэвид (настоящие имя Дэвид Роберт Джонс; 1947—2016) — британский рок-музыкант, певец, актёр, художник, первый муж Анджелы Боуи.
 Боуи, Зоуи (настоящее имя Данкан Джонс, род. 1971) — британский режиссёр, сын Дэвида Боуи.
 Боуи, Лестер (1941—1999) — американский джазовый музыкант, композитор.
 Боуи, Сэм (род. 1961) — американский баскетболист.
 Боуи, Тори (род. 1990) — американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции и прыгунья в длину.
 Боуи, Уильям (1872—1940) — американский инженер-геодезист.
 Боуи, Энтони (род. 1963) — американский баскетболист.

См. также 
 Нож Боуи () — тип американского национального ножа, названный в честь Джеймса Боуи; также тип ножевого клинка со скосом обуха («щучкой», клип-пойнт, англ. clip-point)
 Бу́и — округ в штате Техас (США)